Összefüggőség (gráfelmélet)
Lineáris összefüggőség
Összefüggőség (topológia)